Sonnenberg (berg), hoogste punt van het Oostenrijkse Burgenland en het Leithagebergte (484 meter)
 Sonnenberg (Brandenburg), gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
 Sonnenberg (kasteel), kasteel in de Duitse stad Wiesbaden-Sonnenberg
 Sonnenberg (Oosterbeek), een landgoed in het Nederlandse dorp Oosterbeek
 Sonnenberg (Wiesbaden), een stadsdeel van de Duitse stad Wiesbaden
 Sonnenberg-Winnenberg, plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 graafschap Sonnenberg, historisch land in Oostenrijk
 Günter Sonnenberg, een voormalig lid van de Rote Armee Fraktion (RAF)